KST – Kaliskie Spotkania Teatralne
KST – Krakowska Spółka Tramwajowa
KST – Krakowski Szybki Tramwaj
KST – Klub Słowackich Turystów